Grupiara (gemeente), gemeente in Brazilië
Grupiara (geslacht), geslacht van boktorren